Zwei Schiffe der Royal Navy trugen den Namen HMS Afridi nach dem paschtunischen Volksstamm der Afridi.

 Die erste HMS Afridi war ein Zerstörer der ersten Tribal-Klasse, der 1907 in Dienst gestellt und 1919 verkauft wurde. Sie wurde 1920 abgewrackt.
 Die zweite HMS Afridi war ein Zerstörer der zweiten Tribal-Klasse, der 1937 vom Stapel lief und am 3. Mai 1940 durch einen deutschen Luftangriff versenkt wurde.

Literatur 
 

Afridi